Ajla Tomljanović era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Dothan Pro Tennis Classic 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Grace Min che ha battuto in finale Victoria Duval 6–3, 6–1.

Teste di serie 

  Ol'ga Govorcova (semifinali)
  Shelby Rogers (primo turno)
  Michelle Larcher de Brito (secondo turno)
  Olivia Rogowska (secondo turno)

  Melanie Oudin (quarti di finale) 
  Irina Falconi (secondo turno) 
  Verónica Cepede Royg (quarti di finale) 
  Victoria Duval (finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dothan Pro Tennis Classic 2014